Анастасія Павлюченкова і Луціє Шафарова були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Анабель Медіна Гаррігес і Ярослава Шведова.
Сара Еррані і Роберта Вінчі виграли титул, у фіналі перемігши пару Гарбінє Мугуруса і Карла Суарес Наварро з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main Draw

Mutua Madrid Open, жінки, парний розряд
Mutua Madrid Open 2014